Pokrowski, Pokrowskij, Pakrouski – nazwisko oraz nazwa toponimów w Rosji i na Białorusi

Białoruś 
:

Osoby 
 Andrej Pakrouski – współczesny białoruski prozaik i malarz

Miejscowości 
 Pakrouski – osiedle w rejonie czeczerskim obwodu homelskiego
 Pakrouski – osiedle w rejonie dobruskim obwodu homelskiego
 Pakrouski – osiedle w rejonie kormańskim obwodu homelskiego
 Pakrouski – osiedle w obwodzie mohylewskim

Rosja 
:

Osoby 
 Boris Aleksandrowicz Pokrowski − rosyjski reżyser operowy i teatralny
 Leonid Nikolajewicz Pokrowski − imię świeckie biskupa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryla
 Gierasim Pietrowicz Pokrowski − imię świeckie biskupa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Gedeona
 Witalij Nikiticz Pokrowski − imię świeckie biskupa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Gleba
 Konstantin Dorimiendontowicz Pokrowski − rosyjski astronom, pisarz, działacz społeczny
 Michaił Nikołajewicz Pokrowski – rosyjski działacz komunistyczny i historyk
 Nikołaj Władimirowicz Pokrowski − imię świeckie biskupa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Mikołaja
 Nikołaj Prokofjewicz Pokrowski – radziecki polityk, dowódca partyzancki

Miejscowości 
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w Kraju Ałtajskim
 Pokrowskij – chutor w obwodzie biełgorodzkim
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie siewskim obwodu briańskiego
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie trubczewskim obwodu briańskiego
 Pokrowskij – chutor w rejonie abinskim Kraju Krasnodarskiego
 Pokrowskij – chutor w rejonie otradnienskim Kraju Krasnodarskiego
 Pokrowskij – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Pokrowskij – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Pokrowskij – chutor w rejonie sudżańskim obwodu kurskiego
 Pokrowskij – poczinok w Republice Mari El
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie trosniańskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie znamieńskim obwodu orłowskiego
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie riazańskim
 Pokrowskij – chutor w obwodzie rostowskim
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie swierdłowskim
 Pokrowskij – osiedle typu wiejskiego w Tatarstanie

Także

Jednostki administracyjne 
 rejon pokrowski − jednostka administracyjna obwodu dniepropetrowskiego na Ukrainie
 rejon pokrowski − rejon w zachodniej Rosji, w obwodzie orłowskim

Prawosławne nekropolie 
 Cmentarz Pokrowski w Rydze
 Cmentarz Pokrowski w Moskwie

Zobacz także 
 Pokrowskoje, Pokrowśke

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające